

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Zbójno – część miasta Włocławek 
 Zbójno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno 
 Zbójno – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Sosnowica 
 Zbójno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo 
 Zbójno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków 
 Zbójno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa